Лафо́н () — французская фамилия.

Известные носители:

 Лафон, Альбан (род. 1999) — французский футболист, вратарь.
 Лафон, Бернадетт (1938—2013) — французская киноактриса, известная своими ролями в фильмах Французской новой волны.
 Лафон, Вилим де — бригадир, муж С. И. де Лафон
 Лафон, Морис (1927—2005) — французский футболист, защитник.
 Лафон, Полин (1963—1988) — французская киноактриса.
 Лафон, Софья Ивановна де (1717—1797) — начальница Смольного института благородных девиц.
 Лафон, Шарль Филипп (1781—1838) — французский скрипач-виртуоз, композитор, певец и музыкальный педагог.

Примечания